

Persone
Aleksa Janković  – politico serbo, primo ministro dal 1855 al 1856
Aleksa Janković  – calciatore serbo (n. 2000)